SV Yeşilyurt Berlin (celým názvem: Sportverein Yeşilyurt Berlin e. V.) byl německý sportovní klub, který sídlil v berlínském městském obvodu Mitte. Jednalo se o sportovní organizaci turecké komunity ve městě. Založen byl v roce 1973, zanikl v roce 2007 po fúzi s Berlin Ankaraspor Kulübü. Své domácí zápasy odehrával na Poststadionu s kapacitou 10 000 diváků. Klubové barvy byly zelená, žlutá a bílá.

Mimo mužský fotbalový oddíl měl sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl taekwonda.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1973 – SV Yeşilyurt Berlin (Sportverein Yeşilyurt Berlin e. V.)
 2007 – fúze s Berlin Ankaraspor Kulübü ⇒ zánik

Získané trofeje 

 Berliner Pokal ( 1× )
 2000/01

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1990–1991: Kreisliga A Berlin – sk. 1
 1991–1992: Kreisliga A Berlin – sk. 2
 1992–1993: Kreisliga A Berlin – sk. 1
 1993–1994: Bezirksliga Berlin – sk. 1
 1994–1996: Landesliga Berlin – sk. 2
 1996–1998: Bezirksliga Berlin – sk. 1
 1998–1999: Bezirksliga Berlin – sk. 2
 1999–2001: Landesliga Berlin – sk. 2
 2001–2003: Verbandsliga Berlin
 2003–2007: Fußball-Oberliga Nordost Nord

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky – archiv z 5. července 2007 

Zaniklé německé fotbalové kluby
Zaniklé sportovní kluby v Berlíně
Fotbalové kluby založené v roce 1973
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2007